Голынковский сельсовет:

Белоруссия 
 Голынковский сельсовет — сельсовет в Зельвенском районе Гродненской области.
 Голынковский сельсовет — сельсовет в Клецком районе Минской области.